Rebecca Ferguson – cantante britannica
 Rebecca Ferguson – attrice svedese